Okręty US Navy o nazwie USS "Providence", pochodzącej od miasta Providence w stanie Rhode Island:
 Pierwszy "Providence" był 12 działowym okrętem noszącym wcześniej nazwę "Katy". Został przejęty przez Continental Navy w 1775 i zniszczony w 1779 by zapobiec przejęciu okrętu przez Brytyjczyków.
 Drugi "Providence" był 28 działową fregatą żaglową zwodowaną w 1776 i zajętą przez Brytyjczyków w 1780. Wprowadzili oni okręt do służby w Royal Navy jako HMS "Providence".
 Trzeci "Providence" był okrętem zbudowanym na jeziorze Champlain w 1776, który walczył w bitwie koło wyspy Valcour i został następnego dnia zatopiony, by nie został przejęty przez wroga.
 Czwarty "Providence" (CLG-6) był lekkim krążownikiem CL-82 w latach 1945-1949, wtedy został przerobiony na krążownik rakietowy i był w służbie w latach 1959-1973.
 Piąty "Providence" (SSN-719) był okrętem podwodnym typu Los Angeles, który wszedł do służby w 1985 i był nadal w aktywnej służbie w 2007 roku.

Providence